Фэй Дебора Уайт (; родилась 2 февраля 1978 в Хорли) — английская футболистка, известная по выступлениям за женский лондонский «Арсенал» и сборную Англии. Одна из самых известных футболисток Англии.

Карьера

Клубная 
Воспитанница клуба «Хорсхем Ледис», фарм-клуба команды «Хорли Таун». Провела там три года, после чего прошла в академию «Арсенала». Первым тренером был Джим Мюйр, который помог Фэй пробиться в основу команды, когда девочке едва исполнилось 14 лет. Дебют в команде состоялся уже в сезоне 1996/1997. В сезоне 1997/1998 впервые выиграла звание лучшего игрока Премьер-Лиги. Выиграла всего 31 комплект наград, 10 раз становилась чемпионкой Англии, 9 раз выигрывала Кубок Англии и 6 раз Кубок Лиги. Оформила четыре «золотых дубля» и один «золотой покер». В марте 2013 года объявила о завершении карьеры.

В сборной 
В 1997 году дебютировала в сборной в матче против Шотландии в возрасте 19 лет. В 2002 году стала капитаном сборной. Участвовала в чемпионатах Европы 2001, 2005 и 2009 годов (в последнем первенстве играла с маской на лице из-за травмы скулы). Выступления за сборную прекратила в апреле 2012 года.

Личная жизнь

Образование и внеигровая работа 
Окончила среднюю Яттендонскую и Оквудскую школы города Хорли. По образованию квалифицированный медик-массажист. Нередко работает телекомментатором матчей на каналах BBC, Sky Sports, Eurosport и ESPN, а также занимает официальную должность в отделе клуба по продвижению женского футбола. Продвигала заявку Англии на чемпионат мира по футболу 2018.

Семья 
У Фэй есть брат, игравший в клубе «Хорли Таун». В апреле 2012 года она объявила о том, что ждёт ребёнка, вследствие чего приостановила тренировки и отказалась от участия в олимпийском турнире по футболу. 2 октября 2012 Фэй родила сына, которого назвала Лукасом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте клуба «Арсенал»
 Профиль на сайте клуба «Оттава Фьюри»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации

Футболистки Англии
Игроки женской сборной Англии по футболу
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон